Dvouhra juniorů ve Wimbledonu 2021 probíhala v první polovině července 2021. Do singlové soutěže londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. V roce 2020 byl turnaj poprvé od konce druhé světové války zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl 18letý Japonec Šintaró Močizuki, který zvolil start pouze v mužské kvalifikaci.

Premiérový grandslamový titul vybojoval 17letý Američan indického původu Samir Banerjee, který ve finále za 1.22 hodiny zdolal krajana téhož věku Victora Lilova po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Krátce před nástupem na Kolumbijskou univerzitu ke studiu politologie a ekonomie se stal prvním americkým šampionem wimbledonské soutěže od Reillyho Opelky v roce 2015. Na grandslamu odehrál teprve druhý turnaj.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

dvouhra juniorů
Juniorský tenis v roce 2021